Con il nome Ottone Visconti sono conosciuti i seguenti personaggi:

Ottone Visconti (?-1111 circa), figlio di Eriprando I Visconti, fu visconte dell'arcivescovo di Milano
Ottone Visconti (?-1162 circa), console di Milano
Ottone Visconti (1207-1295), arcivescovo e signore di Milano